Geryon (geslacht), een geslacht van krabben
 Geryones, een monster uit de Griekse mythologie